Příjmení Dreyer nosí více významných osobností:

 Carl Theodor Dreyer (1889–1968) – dánský filmový režisér
 John Dreyer (1852–1926) – dánsko-irský astronom
 Malu Dreyerová (* 1961) – německá právnička a politička

Externí odkazy